Gallinacea puede referirse a:
 el clado de las Galliformes;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.